Юшкевич — білоруське та українське прізвище. Відомі носії:
 Юшкевич Адольф Павлович (1906—1993) — радянський російський історик науки.
 Юшкевич Амвросій (1690—1745) — православний церковний діяч, викладач Київської Академії.
 Юшкевич Костянтин Євгенович (нар. 1969) — радянський і російський актор театру і кіно, сценарист, кінопродюсер, майстер дубляжу.
 Юшкевич Максим Анатолійович (* 1976) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юшкевич Сергій Іванович (нар. 1967, Чернівці, УРСР) — російський актор театру і кіно. Заслужений артист Російської Федерації (2005).

 Юшкевич (Борщова) Олена Сергіївна ( 1981) — російська актриса комедійного жанру.

Українські прізвища
Білоруські прізвища